Landstingsvalget den 3. april 1939 var det 28. valg til Landstinget, den ene del af Danmark daværende parlament Rigsdagen. Her valgtes de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 56 landstingsmedlemmer 14. april 1939. Desuden valgtes 19 medlemmer af det afgående Landsting og et af Lagtinget på Færøerne.

Baggrunden for valget, der fandt sted samtidig med Folketingsvalget, var et forslag om en ny grundlov. Den daværende grundlov krævede, at en ny grundlov skulle vedtages af Rigsdagen, hvorefter der skulle udskrives valg til hele denne. Herefter skulle forslaget vedtages igen af den nye Rigsdag og ved folkeafstemning, før den kunne underskrives af kongen og træde i kraft. Forslaget blev vedtaget igen af Rigsdagen efter valget, men ved folkeafstemningen 23. maj var der ikke støtter nok til det, hvorfor forslaget faldt.

Grundlovens krav om valg til hele Rigsdagen betød, at der blev afholdt valg til det i alle kredse og ikke kun i 1., 4., 6. og 7. kreds, som hvis valget var blevet afholdt under normale omstændigheder. Efter valget blev det afgjort ved lodtrækning, at 2., 3, 5. og 7. kreds skulle på valg igen i 1943 og resten i 1947.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1939
 Hvem Hvad Hvor 1940, s. 207, 213-214. Politikens Forlag, 1939.

Noter 

1939
Politiske valg i 1939